Kurtis Gabriel (né le  à Newmarket dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2010-2011 || Attack d'Owen Sound || LHO || 40 || 1 || 3 || 4 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Attack d'Owen Sound || LHO || 65 || 4 || 13 || 17 || 72 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Attack d'Owen Sound || LHO || 67 || 13 || 15 || 28 || 100 || 12 || 3 || 2 || 5 || 34
|-
| 2013-2014 || Attack d'Owen Sound || LHO || 60 || 16 || 35 || 51 || 99 || 5 || 0 || 1 || 1 || 22
|-
| 2013-2014 || Wild de l'Iowa || LAH || 8 || 2 || 2 || 4 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Wild de l'Iowa || LAH || 67 || 7 || 9 || 16 || 125 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Wild de l'Iowa || LAH || 66 || 6 || 4 || 10 || 137 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Wild du Minnesota || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 10 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Wild de l'Iowa || LAH || 49 || 8 || 2 || 10 || 68 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Wild du Minnesota || LNH || 13 || 0 || 1 || 1 || 29 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Wild de l'Iowa || LAH || 42 || 3 || 5 || 8 || 43 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Devils de Binghamton || LAH || 32 || 2 ||  4 || 6 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Devils du New Jersey || LNH || 22 || 2 ||  2 || 4 || 59 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Phantoms de Lehigh Valley || LNH || 53 || 5 || 4 || 9 || 92 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Sharks de San José || LNH || 11 || 0 || 0 || 0 || 55 || - || - || - || - || -	
|-
| 2020-2021 || Barracuda de San José || LAH || 2 || 2 || 1 || 3 || 11 || - || - || - || - || -	
|-
| 2021-2022 || Marlies de Toronto || LAH || 13 || 1 || 1 || 2 || 36 || - || - || - || - || -	
|-
| 2021-2022 || Blackhawks de Chicago || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -	
|-
| 2021-2022 || IceHogs de Rockford || LAH || 39 || 3 || 1 || 4 || 84 || 5 || 0 || 0 || 0 || 12	

| 51 || 2 || 3 || 5 || 153 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0

Références 

Naissance en avril 1993
Naissance à Newmarket (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur de l'Attack d'Owen Sound
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley
Joueur des Sharks de San José
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford